Grajewski ist der Nachname folgender Personen:

 Oliver Grajewski (* 1968), ist ein deutscher Comiczeichner, bildender Künstler und Illustrator
 Matthias Grajewski, deutscher Mathematiker und Professor für Numerische Mathematik an der Fachhochschule Aachen